Виттория Фарнезе:

 Виктория Фарнезе (1618—1649) — дочь пармского правителя Рануччо I из рода Фарнезе, в замужестве — герцогиня Моденская.
 Виктория Фарнезе (1521—1602) — дочь пармского правителя Пьера Луиджи из рода Фарнезе, в замужестве — герцогиня Урбинская.